Скотт Торнтон (,  9 січня 1971, Лондон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 3-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Едмонтон Ойлерс», «Монреаль Канадієнс», «Даллас Старс», «Сан-Хосе Шаркс» та  «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 1020 матчів у НХЛ, включаючи 79 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних команд 1991 у складі молодіжної збірної Канади
 Кубок Колдера в складі «Кейп-Бретон Ойлерс» — 1993

Статистика

Посилання
 

канадські хокеїсти
Уродженці Лондона (Онтаріо)
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»